Атенодор е името на няколко личности от древния свят.

 Атенодор от Клеитор (края на V и началото на IV век пр.н.е.) – древногръцки скулптор, който изработва статуи на Зевс и Аполон, издигнати в Делфи.
 Атенодор (Византия) – II век, епископ на Византион
 Атенодор е скулптор от I век пр.н.е., син и ученик на Агесандър от Родос, който му помага в извайването на известната скулптора Лаокоон и синовете му, изложена сега във Ватиканския музей